Byasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Byasjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (23,1 ha)
Byasjön (Tving, Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (12,1 ha)
Byasjön (Tvings socken, Blekinge), sjö i Karlskrona kommun,  (12,4 ha)
Byasjön (Gunnarps socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (33,3 ha)
Byasjön (Källsjö socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun och Varbergs kommun,  (11,5 ha)
Byasjön (Sibbarps socken, Halland), sjö i Varbergs kommun,  (1,34 km²)
Byasjön (Ullareds socken, Halland), sjö i Falkenbergs kommun,  (5,32 ha)
Byasjön (Ingatorps socken, Småland), sjö i Eksjö kommun och Ydre kommun,  (89,7 ha)
Byasjön (Tolgs socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (29,3 ha)
Byasjön (Åsenhöga socken, Småland), sjö i Gnosjö kommun,  (19,3 ha)
Byasjön (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (24,9 ha)
Byasjön (Holsljunga socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun,  (12,4 ha)

Se även
Bysjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn